SC-416 é uma rodovia brasileira do estado de Santa Catarina.

A rodovia liga a BR-470, em Ascurra, aos municípios de Rodeio, Timbó e Pomerode, num trecho de aproximadamente 40 km, atravessando o perímetro urbano de Timbó e Pomerode. Depois atravessa a Serra do Jaraguá, indo até Jaraguá do Sul, terminando no bairro Barra do Rio Cerro, próximo ao Parque Malwee, após 27 km.

O último trecho da rodovia fica em perímetro urbano no município de Jaraguá do Sul, ligando o mesmo, nas proximidades da indústria WEG, cruzando com a BR-280, até o município de Schroeder, recebendo também os nomes de Rodovia João Lúcio da Costa, ou Rua Manoel Francisco da Costa, nos bairros João Pessoa e Vieira, num trecho de 6 km.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias estaduais de Santa Catarina
Rodeio (Santa Catarina)
Timbó
Pomerode
Jaraguá do Sul
Schroeder